Nigerees voetbalelftal (mannen)
 Nigerees voetbalelftal (vrouwen)